Amedeo I di Savoia, conte di Savoia (1016-1051)
 Amedeo II di Savoia, conte di Savoia (1046-1080)
 Amedeo III di Savoia, conte di Savoia (Carignano, 1087 – Nicosia, 1148)
 Amedeo IV di Savoia, conte di Savoia (Montmélian, 1197 – Montmélian, 1254)
 Amedeo V di Savoia, conte di Savoia (Bourget-du-Lac, 1249 – Avignone, 1323)
 Amedeo VI di Savoia, conte di Savoia (Chambéry, 1334 – Campobasso, 1383)
 Amedeo VII di Savoia, conte di Savoia (Avigliana, 1360 – Ripaglia, 1391)
 Amedeo di Savoia-Acaia, principe di Piemonte e signore di Acaia (Pinerolo, 1363 – Pinerolo, 1402)
 Amedeo VIII di Savoia, duca di Savoia e principe di Piemonte (Chambéry, 1383 – Thonon-les-Bains, 1451)
 Amedeo IX di Savoia, duca di Savoia e principe di Piemonte (Thonon-les-Bains, 1435 – Vercelli, 1472)
 Carlo Giovanni Amedeo di Savoia, duca di Savoia e principe di Piemonte (Torino, 1488 – Moncalieri, 1496)
 Vittorio Amedeo I di Savoia, duca di Savoia e principe di Piemonte (Torino, 1587 – Vercelli, 1637)
 Carlo Amedeo di Savoia-Nemours, duca del Genese e duca di Nemours (Parigi, 1624 – Parigi, 1652)
 Vittorio Amedeo II di Savoia, re di Sardegna (Torino, 1666 – Moncalieri, 1732)
 Vittorio Amedeo I di Savoia-Carignano, principe di Carignano (Torino, 1690 – Torino, 1741)
 Carlo Vittorio Amedeo delle Lanze, noto anche come Carlo Vittorio Amedeo di Savoia, cardinale (Torino, 1712-1784)
 Vittorio Amedeo III di Savoia, re di Sardegna (Torino, 1726 – Moncalieri, 1796)
 Vittorio Amedeo II di Savoia-Carignano, principe di Carignano (Torino, 1743 – Torino, 1780)
 Amedeo I di Spagna (nato Amedeo Ferdinando Maria di Savoia), re di Spagna, (Torino, 1845-1890) 
 Luigi Amedeo di Savoia-Aosta, duca degli Abruzzi, infante di Spagna (Madrid, 1873 – Jawhar, 1933)
 Amedeo di Savoia-Aosta terzo duca d'Aosta, viceré dell'Africa Orientale Italiana, (Torino, 1898 – Nairobi 1942) 
 Amedeo di Savoia-Aosta, quinto duca d'Aosta (Firenze, 1943 – Arezzo, 2021)